Посихново — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена в 10 км к юго-востоку от города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 61 человек.

История 
С 1995 до 2015 года деревня входила в состав Звонской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района